Zacatequillas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Zacatequillas, Aguascalientes, Cosío, 
 Zacatequillas, Guanajuato, San Diego de la Unión,